Frauenbrunn kann stehen für:

 Frauenbrunn-Kapelle, Wallfahrtskapelle im Ortsteil Traunwalchen der Stadt Traunreut im Landkreis Traunstein, Bayern
 Frauenbrunn (Vilseck), Einöde in der Stadt Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Frauenbrunnen
 Frauenbründl
 Anthion